Centipeda – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
Centipeda – genere di batteri della famiglia delle Acidaminococcaceae